Niemcy:
 Anspach – dzielnica Neu-Anspach

Osoby:
 Jules Anspach – burmistrz Brukseli
 Ralph Anspach – amerykański ekonomista
 Susan Anspach – amerykańska aktorka

Zobacz też:
 Neu-Anspach